Аэропорт Фертёсентмиклош (),  — небольшой гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Фертёсентмиклош (Венгрия). Расположен рядом с государственной границей с Австрией.



Инфраструктура 
Аэропорт Фертёсентмиклош расположен на высоте 134 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 16/34 размерами 985х23 метров с асфальтовым покрытием.

Порт работает только в светлое время суток по правилам визуальных полётов. Обслуживание частных международных рейсов возможно только по заранее поданным запросам.

Примечания

Ссылки 

Аэропорты Венгрии